Надречное — название населённых пунктов.

Россия 
 Надречное — село в Белогорском районе Крыма, в период с 1954 по 1968 года присоединено к селу Павловка.

Украина 
 Надречное — село в Камень-Каширском районе Волынской области.
 Надречное — село в Тарутинском районе Одесской области.
 Надречное — село в Бережанском районе Тернопольской области.
 Надречное — село в Теребовлянском районе Тернопольской области.